Ватикан
 Ватикан — государство в Европе
  — город в Луизиане
 (416) Ватикана — астероид, открытый в 1896 году.